Ават () — село в Уйгурском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Аватского сельского округа. Находится примерно в 21 км к юго-востоку от села Чунджа у подножий северных склонов хребта Кетмень. Код КАТО — 196633100.

Население 
В 1999 году население села составляло 2252 человек (1159 мужчин и 1093 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 2324 человека (1196 мужчин и 1128 женщин).

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Уйгурского района